Шато́-д'Оло́нн () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 410 км на південний захід від Парижа, 85 км на південь від Нанта, 31 км на південний захід від Ла-Рош-сюр-Іона.

Історія 

1 січня 2019 року Шато-д'Олонн і Олонн-сюр-Мер було приєднано до муніципалітету Ле-Сабль-д'Олонн.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 6568 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 13921,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Шато-д'Олонн на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Шато-д'Олонн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Вандея